Пси (лат. Canidae) су биолошка породица реда звери средњег раста са 42 зуба. Прсти су им снабдевени јаким тупим канџама, које не могу да увуку, а већина имају аналне жлезде. У ову породицу спадају месоједни и сваштоједни сисари као што су: домаћи пси, вукови, лисице, шакали, којоти и многе друге мање познате врсте. Члан ове породице се зове канид.

Таксономија 
Породица -{Canidae}- укључује три потпородице, од којих су две изумрле -{Hesperocyoninae}- и -{Borophaginae}-, једина живећа потпородица је -{Caninae}-. -{Caninae}- укључује све живеће врсте канида и њихове најближе изумрле сроднике. Потпородица -{Caninae}-, се дели у два племена: -{Canini}- (сродни вуковима) и -{Vulpini}- (сродни лисицама). Две врсте базалних -{Caninae}- из рода -{Urocyon}- су примитивније и не уклапају се у било које племе.

Подврсте 

 -{Atelocynus microtis microtis (Sclater, 1883)}-
 -{Atelocynus microtis sclateri (J. A. Allen, 1905)}-
 -{Canis adustus adustus Sundevall, 1847}-
 -{Canis adustus bweha Heller, 1914}-
 -{Canis adustus grayi Hilzheimer, 1906}-
 -{Canis adustus kaffensis Neumann, 1902}-
 -{Canis adustus lateralis P. L. Sclater, 1870}-
 -{Canis adustus notatus Heller, 1914}-
 -{Canis aureus algirensis Wagner, 1841}-
 -{Canis aureus aureus Linnaeus, 1758}-
 -{Canis aureus bea Heller, 1914}-
 -{Canis aureus cruesemanni Matschie, 1900}-
 -{Canis aureus ecsedensis (Kretzoi, 1947)}-
 -{Canis aureus indicus Hodgson, 1833}-
 -{Canis aureus moreotica I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1835}-
 -{Canis aureus naria Wroughton, 1916}-
 -{Canis aureus qattarensis Saleh and Basuony, 2014}-
 -{Canis aureus riparius Hemprich and Ehrenberg, 1832}-
 -{Canis aureus soudanicus Thomas, 1903}-
 -{Canis aureus syriacus Hemprich and Ehrenberg, 1833}-
 -{Canis latrans cagottis C. E. H. Smith, 1839}-
 -{Canis latrans clepticus Elliot, 1903}-
 -{Canis latrans dickeyi Nelson, 1932}-
 -{Canis latrans frustror Woodhouse, 1851}-
 -{Canis latrans goldmani Merriam, 1904}-
 -{Canis latrans hondurensis Goldman, 1936}-
 -{Canis latrans impavidus J. A. Allen, 1903}-
 -{Canis latrans incolatus Hall, 1934}-
 -{Canis latrans jamesi Townsend, 1912}-
 -{Canis latrans latrans Say, 1823}-
 -{Canis latrans lestes Merriam, 1897}-
 -{Canis latrans mearnsi Merriam, 1897}-
 -{Canis latrans microdon Merriam, 1897}-
 -{Canis latrans ochropus Eschscholtz, 1829}-
 -{Canis latrans peninsulae Merriam, 1897}-
 -{Canis latrans texensis Bailey, 1905}-
 -{Canis latrans thamnos Jackson, 1949}-
 -{Canis latrans umpquensis Jackson, 1949}-
 -{Canis latrans vigilis Merriam, 1897}-
 -{Canis lupaster doederleini Hilzheimer, 1906}-
 -{Canis lupaster lupaster Hemprich and Ehrenberg, 1833}-
 -{Canis lupus albus Kerr, 1792}-
 -{Canis lupus alces Goldman, 1941}-
 -{Canis lupus arabs Pocock, 1934}-
 -{Canis lupus arctos Pocock, 1935}-
 -{Canis lupus baileyi Nelson and Goldman, 1929}-
 -{Canis lupus beothucus G. M. Allen and Barbour, 1937}-
 -{Canis lupus bernardi Anderson, 1943}-
 -{Canis lupus campestris Dwigubski, 1804}-
 -{Canis lupus chanco Gray, 1863}-
 -{Canis lupus columbianus Goldman, 1941}-
 -{Canis lupus crassodon Hall, 1932}-
 -{Canis lupus dingo Meyer, 1793}-
 -{Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758}-
 -{Canis lupus filchneri (Matschie, 1907)}-
 -{Canis lupus floridanus Miller, 1912}-
 -{Canis lupus fuscus Richardson, 1839}-
 -{Canis lupus gregoryi Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus griseoalbus Baird, 1858}-
 -{Canis lupus hattai Kishida, 1931}-
 -{Canis lupus hodophilax Temminck, 1839}-
 -{Canis lupus hudsonicus Goldman, 1941}-
 -{Canis lupus irremotus Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus labradorius Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus ligoni Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus lupus Linnaeus, 1758}-
 -{Canis lupus lycaon Schreber, 1775}-
 -{Canis lupus mackenzii Anderson, 1943}-
 -{Canis lupus manningi Anderson, 1943}-
 -{Canis lupus mogollonensis Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus monstrabilis Goldman, 1937}-
 -{Canis lupus nubilus Say, 1823}-
 -{Canis lupus occidentalis Richardson, 1829}-
 -{Canis lupus orion Pocock, 1935}-
 -{Canis lupus pallipes Sykes, 1831}-
 -{Canis lupus pambasileus Elliot, 1905}-
 -{Canis lupus rufus Audubon and Bachman, 1851}-
 -{Canis lupus tundrarum Miller, 1912}-
 -{Canis lupus youngi Goldman, 1937}-
 -{Canis mesomelas mesomelas Schreber, 1775}-
 -{Canis mesomelas schmidti Noack, 1897}-
 -{Canis simensis citernii de Beaux, 1922}-
 -{Canis simensis simensis Rüppell, 1840}-
 -{Cerdocyon thous aquilus (Bangs, 1898)}-
 -{Cerdocyon thous azarae (Wied-Neuwied, 1824)}-
 -{Cerdocyon thous entrerianus (Burmeister, 1861)}-
 -{Cerdocyon thous germanus G. M. Allen, 1923}-
 -{Cerdocyon thous soudanicus (Thomas, 1903)}-
 -{Cerdocyon thous thous (Linnaeus, 1766)}-
 -{Cuon alpinus adustus Pocock, 1941}-
 -{Cuon alpinus alpinus (Pallas, 1811)}-
 -{Cuon alpinus fumosus Pocock, 1936}-
 -{Cuon alpinus hesperius (Afanasjev and Zolotarev, 1935)}-
 -{Cuon alpinus laniger Pocock, 1936}-
 -{Cuon alpinus lepturus Heude, 1892}-
 -{Cuon alpinus sumatrensis (Hardwicke, 1821)}-
 -{Lycalopex culpaeus andinus (Thomas, 1914)}-
 -{Lycalopex culpaeus culpaeus (Molina, 1782)}-
 -{Lycalopex culpaeus reissii (Hilzheimer, 1906)}-
 -{Lycalopex gymnocercus antiquus (Ameghino, 1889)}-
 -{Lycalopex gymnocercus domeykoanus (Philippi, 1901)}-
 -{Lycalopex gymnocercus gracilis (Burmeister, 1861)}-
 -{Lycalopex gymnocercus gymnocercus (G. Fischer, 1814)}-
 -{Lycalopex gymnocercus maullinicus (Philippi, 1903)}-
 -{Lycaon pictus lupinus Thomas, 1902}-
 -{Lycaon pictus manguensis Matschie, 1915}-
 -{Lycaon pictus pictus (Temminck, 1820)}-
 -{Lycaon pictus sharicus Thomas and Wroughton, 1907}-
 -{Lycaon pictus somalicus Thomas, 1904}-
 -{Nyctereutes procyonoides koreensis Mori, 1922}-
 -{Nyctereutes procyonoides orestes Thomas, 1923}-
 -{Nyctereutes procyonoides procyonoides (Gray, 1834)}-
 -{Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907}-
 -{Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838}-
 -{Otocyon megalotis canescens Cabrera, 1910}-
 -{Otocyon megalotis megalotis (Desmarest, 1822)}-
 -{Speothos venaticus panamensis Goldman, 1912}-
 -{Speothos venaticus venaticus (Lund, 1842)}-
 -{Speothos venaticus wingei Ihering, 1911}-
 -{Urocyon cinereoargenteus borealis Merriam, 1903}-
 -{Urocyon cinereoargenteus californicus Mearns, 1897}-
 -{Urocyon cinereoargenteus cinereoargenteus (Schreber, 1775)}-
 -{Urocyon cinereoargenteus costaricensis Goodwin, 1938}-
 -{Urocyon cinereoargenteus floridanus Rhoads, 1895}-
 -{Urocyon cinereoargenteus fraterculus Elliot, 1896}-
 -{Urocyon cinereoargenteus furvus G. M. Allen and Barbour, 1923}-
 -{Urocyon cinereoargenteus guatemalae Miller, 1899}-
 -{Urocyon cinereoargenteus madrensis Burt and Hooper, 1941}-
 -{Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 1850)}-
 -{Urocyon cinereoargenteus ocythous Bangs, 1899}-
 -{Urocyon cinereoargenteus orinomus Goldman, 1938}-
 -{Urocyon cinereoargenteus peninsularis Huey, 1928}-
 -{Urocyon cinereoargenteus scottii Mearns, 1891}-
 -{Urocyon cinereoargenteus townsendi Merriam, 1899}-
 -{Urocyon cinereoargenteus venezuelae J. A. Allen, 1911}-
 -{Urocyon littoralis catalinae Merriam, 1903}-
 -{Urocyon littoralis clementae Merriam, 1903}-
 -{Urocyon littoralis dickeyi Grinnell and Linsdale, 1930}-
 -{Urocyon littoralis littoralis (Baird, 1858)}-
 -{Urocyon littoralis santacruzae Merriam, 1903}-
 -{Urocyon littoralis santarosae Grinnell and Linsdale, 1930}-
 -{Vulpes corsac corsac (Linnaeus, 1768)}-
 -{Vulpes corsac kalmykorum Ognev, 1935}-
 -{Vulpes corsac turcmenicus Ognev, 1935}-
 -{Vulpes lagopus beringensis Merriam, 1902}-
 -{Vulpes lagopus fuliginosus (Bechstein, 1799)}-
 -{Vulpes lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Vulpes lagopus pribilofensis Merriam, 1902}-
 -{Vulpes pallida cyrenaica Festa, 1921}-
 -{Vulpes pallida edwardsi Rochebrune, 1883}-
 -{Vulpes pallida harterti Thomas and Hinton, 1921}-
 -{Vulpes pallida oertzeni (Matschie, 1910)}-
 -{Vulpes pallida pallida (Cretzschmar, 1826)}-
 -{Vulpes rueppellii caesia Thomas and Hinton, 1921}-
 -{Vulpes rueppellii cyrenaica Festa, 1921}-
 -{Vulpes rueppellii rueppellii (Schinz, 1825)}-
 -{Vulpes rueppellii sabaea Pocock, 1934}-
 -{Vulpes rueppellii zarudnyi Birula, 1913}-
 -{Vulpes vulpes abietorum Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes alascensis Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes alpherakyi Satunin, 1906}-
 -{Vulpes vulpes anatolica Thomas, 1920}-
 -{Vulpes vulpes arabica Thomas, 1902}-
 -{Vulpes vulpes atlantica (Wagner, 1841)}-
 -{Vulpes vulpes bangsi Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes barbara (Shaw, 1800)}-
 -{Vulpes vulpes beringiana (Middendorff, 1875)}-
 -{Vulpes vulpes cascadensis Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes caucasica Dinnik, 1914}-
 -{Vulpes vulpes crucigera (Bechstein, 1789)}-
 -{Vulpes vulpes daurica Ognev, 1931}-
 -{Vulpes vulpes deletrix Bangs, 1898}-
 -{Vulpes vulpes dolichocrania Ognev, 1926}-
 -{Vulpes vulpes dorsalis (J. E. Gray, 1838)}-
 -{Vulpes vulpes flavescens J. E. Gray, 1843}-
 -{Vulpes vulpes fulvus (Desmarest, 1820)}-
 -{Vulpes vulpes griffithi Blyth, 1854}-
 -{Vulpes vulpes harrimani Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes hoole Swinhoe, 1870}-
 -{Vulpes vulpes ichnusae Miller, 1907}-
 -{Vulpes vulpes indutus Miller, 1907}-
 -{Vulpes vulpes jakutensis Ognev, 1923}-
 -{Vulpes vulpes japonica J. E. Gray, 1868}-
 -{Vulpes vulpes karagan (Erxleben, 1777)}-
 -{Vulpes vulpes kenaiensis Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes kurdistanica Satunin, 1906}-
 -{Vulpes vulpes macroura Baird, 1852}-
 -{Vulpes vulpes montana (Pearson, 1836)}-
 -{Vulpes vulpes necator Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes niloticus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)}-
 -{Vulpes vulpes ochroxantha Ognev, 1926}-
 -{Vulpes vulpes palaestina Thomas, 1920}-
 -{Vulpes vulpes peculiosa Kishida, 1924}-
 -{Vulpes vulpes pusilla Blyth, 1854}-
 -{Vulpes vulpes regalis Merriam, 1900}-
 -{Vulpes vulpes rubricosa Bangs, 1898}-
 -{Vulpes vulpes schrencki Kishida, 1924}-
 -{Vulpes vulpes silacea Miller, 1907}-
 -{Vulpes vulpes splendidissima Kishida, 1924}-
 -{Vulpes vulpes stepensis Brauner, 1914}-
 -{Vulpes vulpes tobolica Ognev, 1926}-
 -{Vulpes vulpes tschiliensis Matschie, 1907}-
 -{Vulpes vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)}-

Референце

Литература

Спољашње везе 

 -{African Wild Dog Conservancy}-